Elfwine pode ser:

 Elfwine, personagem da série O Senhor dos Anéis.
 Elfwine, rei de Deira.

Desambiguação

pl:Królowie Rohanu#Elfwine